Іраваді — річка в Бірмі
 Іраваді — округ в Бірмі
 дельфін Іраваді — Іравадійський дельфін (Orcaella brevirostris)
 Іравадійські дельфіни (Orcaella) — рід ссавців, що налічує 2 види: Orcaella heinsohni (Австралійський кирпатий дельфін) та Orcaella brevirostris (Іравадійський дельфін)